Die Hewlett-Packard Trophy 1986 war ein Tennisturnier der Damen in Hilversum. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1986 und fand vom 29. September  bis 5. Oktober 1986 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 

 

WTA Tour 1986
Tennisturnier in Hilversum